Comitatul Choctaw (în original Choctaw County) este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate 

 Comitatul Choctaw, statul  (Formate AL -- Categorie și format)
 Comitatul Choctaw, statul  (Formate MS -- Categorie și format)
 Comitatul Choctaw, statul  (Formate OK -- Categorie și format)

Vezi și 

 Choctaw (dezambizuigare)

Dezambiguizare
Nume proprii